Куде́пстинский се́льский о́круг — административно-территориальная единица в Адлерском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи)  Краснодарского края. Объединяет сельские населённые пункты района, находящиеся за городской чертой в бассейнах рек Кудепста, Малая и Большая Хоста.

История 
После упразднения Адлерского района Краснодарского края 10 февраля 1961 года, решением КИК от 7 апреля 1961 года Кудепстинский сельский совет был переподчинён Адлерскому району г. Сочи. С 7 декабря 1962 года по 26 апреля 1963 года Кудепстинский сельский совет числился в составе Туапсинского района Краснодарского края. Затем возвращён в подчинение Адлерскому району г. Сочи. В 1990-е годы сельсовет был преобразован в сельский округ.

Население 

Население округа - 5 445 чел. (2008). Население — в основном русские.

Населённые пункты 
В состав сельского округа входят 10 населённых пунктов:

Администрация 
Адрес администрации сельского округа: 354066, г. Сочи, ул. Искры, д. 68, корпус А (микрорайон Кудепста, относящийся в основном к соседнему Хостинскому району г. Сочи).

Административный парадокс заключается в том, что администрация сельского округа находится мало того, что в черте города, но ещё и в другом административном районе (Хостинском), в микрорайоне Кудепста.

Примечания 

Адлерский район
Сельские округа Сочи